

Codici 
 E75 – codice ECO della difesa est indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 E75  – strada europea Vardø – Sitia